Jacob de Haan (componist) (*1959)
Jacob Israël de Haan (1881-1924), Nederlandse schrijver, dichter, publicist en rechtsgeleerde